Конвенция може да се отнася до:

 Социална конвенция
 Конвенция (право)

Вижте също 
 Конвент